Нарова — историческое название реки Нарвы.
 Нарова — средневековое население Принаровья.
 «Нарова» — требака, а затем люгер Балтийского флота России.
 «Нарова» — минный заградитель (с 1920 года учебное судно) Балтийского флота. До 1909 года — крейсер «Генерал-Адмирал», с 1924 года минный заградитель, учебное судно, плавбаза «25 Октября».

См. также